Формула Шарвина — математическое выражение для сопротивления баллистического контакта в форме отверстия малого диаметра  в непрозрачной для электронов перегородке, где  — минимальная (относительно упругих или неупругих соударений) длина свободного пробега. Формула впервые была получена Юрием Васильевичем Шарвиным в 1965 году.

Качественное пояснение 
Электрический контакт называют баллистическим, если его размеры существенно меньше длины свободного пробега . Простейшей моделью такого контакта является модель круглого отверстия диаметром , намного меньшим длины , в бесконечно тонкой диэлектрической перегородке между двумя массивными металлами (берегами контакта), к которым приложена разность потенциалов V. Электроны, попавшие в отверстие, свободно проходят через него и создают электрический ток. Электроны, столкнувшиеся с перегородкой, отражаются назад в тот же берег и не участвуют в процессе проводимости. Шарвин заметил, что баллистическое сопротивление  такого контакта определяется областью металла с характерным объёмом  и по порядку величины совпадает с сопротивлением цилиндра диаметром  и длиной l:

где  — удельная электропроводность металла, n — плотность носителей заряда в металле, e — заряд электрона,  — Ферми-импульс.  часто называют сопротивлением Шарвина. Сопротивление () не зависит от длины свободного пробега и определяется только характеристиками электронного спектра и геометрией контакта.

Теория 
Сопротивление Шарвина для произвольного закона дисперсии электронов в металле может быть вычислено с помощью решения кинетического уравнения Больцмана для квазиклассической функции распределения с граничным условием её равновесности вдали от контакта. В баллистическом пределе уравнение не содержит интегралов столкновений электронов с примесями, фононами и др. Результат вычислений в пределе малых напряжений (приближение закона Ома) имеет следующий вид:

где  — площадь контакта произвольной формы,  — площадь поверхности Ферми, и  — параллельная оси контакта составляющая скорости электрона и её абсолютное значение, угловые скобки  означают усреднение по части поверхности Ферми, на которой . Для круглого отверстия и сферической поверхности Ферми формула () приводит к результату:

отличающемуся от результата (), полученного с помощью простейших качественных соображений, лишь постоянным числовым коэффициентом.

Применение 
Баллистические контакты, сопротивление которых описывается формулой Шарвина, являются важным инструментом физических исследований. Исследование вольт-амперных характеристик микроконтактов и их производных положено в основу микроконтактной спектроскопии взаимодействия электронов с бозонными возбуждениями проводника. Она используется при расчете проводящих характеристик гранулированных проводников, в которых контакты между отдельными гранулами во многих случаях хорошо описываются формулой Шарвина. С помощью формулы Шарвина может быть рассчитан критический ток джозефсоновских слабых связей в виде микромостиков между двумя сверхпроводниками.

Литература 

Физика конденсированного состояния